Радищевский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Радищевский сельсовет — Пензенская область, Кузнецкий район.
 Радищевский сельсовет — Саратовская область, Новоузенский район.
 Радищевский сельсовет — Ярославская область, Угличский район.